Mont Peirós ist der okzitanische Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Montpeyroux (Aveyron)
 Montpeyroux (Dordogne)
 Montpeyroux (Hérault)
 Montpeyroux (Puy-de-Dôme)